

Persone 
 Christopher Wood (1901-1930) – pittore inglese
 Christopher Wood (1935-2015) – scrittore e sceneggiatore inglese

Pagine correlate 
 Chris Wood